J&S Cup 2007 – tenisowy turniej WTA kategorii II w sezonie 2007 z cyklu J&S Cup rozgrywany w dniach 1–7 maja 2007 roku w Warszawie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 600 000 dolarów amerykańskich.

Zawodniczki biorące udział w turnieju głównym 
Listę zawodniczek opracowano na podstawie rankingu, który organizacja WTA opublikowała w na tydzień przed rozpoczęciem turnieju głównego, 23 kwietnia 2007 roku.

Mecze turnieju głównego

I runda

II runda

Ćwierćfinały: drabinka turniejowa

Turniej gry podwójnej

Występy polskich zawodniczek 
Spośród dziewięciu startujących w eliminacjach do turnieju głównego Polek aż osiem odpadło już w pierwszym spotkaniu. Edyta Cieplucha przegrała 1/6 1/6 z Czeszką Zuzaną Ondráškovą. Anna Korzeniak uległa Litwince Linie Stančiūtė 2/6 6/1 1/6 i to ona najbardziej spośród polskich zawodniczek zbliżyła się do drugiej rundy turnieju eliminacyjnego. Natalia Kołat przegrała ze Słowaczką Jarmilą Gajdošovą 5/7 4/6. Aleksandra Rosolska zdobyła jedynie dwa gemy w meczu przeciwko jednej z najlepszych juniorek świata, Tamirze Paszek. Trzecia rakieta Polski, Joanna Sakowicz, uległa 1/6 1/6 piętnastej rakiecie Rosji, Wierze Duszewinie. Karolina Kosińska przegrała 1/6 3/6 z Andreją Klepač. Alicja Rosolska uległa Cwetanie Pironkowej 2/6 1/6. Z turnieju odpadła też Monika Krauze.

Olga Brózda pokonała w pierwszej rundzie turnieju eliminacyjnego Łotyszkę Līgę Dekmeijere 1/6 6/1 6/3. Jednak już w drugiej nie wykorzystała okazji, przegrywając ze Słowaczką Jarmilą Gajdošovą 6/0 4/6 6/7(4).

Debiutująca z dziką kartą w świecie zawodowego tenisa Katarzyna Piter przegrała w pierwszej rundzie turnieju głównego z numerem pięć zawodów, Nadią Pietrową 3/6 5/7.

Grająca z dziką kartą Urszula Radwańska przegrała w pierwszej rundzie turnieju głównego z Rosjanką Jeleną Wiesniną 6/2 6/7(4) 3/6. Polka nie wykorzystała trzech piłek meczowych w drugim secie.

Najlepszy polski debel, Klaudia Jans i Alicja Rosolska przegrał w pierwszej rundzie turnieju deblistek po zaciętym i wyrównanym boju z najwyżej rozstawionymi Marą Santangelo i Katariną Srebotnik 3/6 6/3 7-10.

Siostry Alona i Kateryna Bondarenko pokonały parę Anna-Lena Grönefeld / Urszula Radwańska 6/1 6/2 w pierwszej rundzie głównego turnieju deblistek.

Agnieszka Radwańska, najlepsza tenisistka polska, pokonała w pierwszej rundzie turnieju gry pojedynczej Cwetanę Pironkową 7/5 6/1. W drugiej rundzie uległa Ukraince Alonie Bondarenko 6/0 4/6 3/6. To ostatnia zawodniczka Polski, która grała w turnieju singlowym.

Agnieszka Radwańska i Anna Czakwetadze odpadły w pierwszej rundzie gry podwójnej, pokonane przez Wierę Duszewinę i Tetianę Perebijnis 2/6 4/6.

Olga Brózda i Karolina Kosińska w pierwszej rundzie turnieju deblistek pokonały Līgę Dekmeijere i Gabrielę Navrátilovą 7/5 6/3. W ćwierćfinałach Polki uległy rozstawionym z dwójką Jelenie Lichowcewej i Jelenie Wiesninie 6/3 3/6 5-10. To ostatnie reprezentantki Polski w turnieju J&S Cup 2007.

Ciekawostki 
Dla belgijskiej tenisistki Kim Clijsters tegoroczny turniej J&S Cup to ostatni w karierze rozegrany na kortach ziemnych. Mistrzyni imprezy planuje zakończenie kariery po turnieju w Stuttgarcie w 2007 roku. Z tego powodu ograniczyła swoje starty i po Warszawie zobaczymy Belgijkę na kortach jeszcze tylko pięciokrotnie. Zawodniczka nie wystartuje w wielkoszlemowym Roland Garros z powodu przygotowań do ślubu oraz w US Open – będzie wówczas w podróży poślubnej. Zawodniczka odpadła w pierwszym spotkaniu, czyli w drugiej rundzie, przegrywając z Juliją Wakułenko. To był ostatni w karierze mecz Clijsters na korcie ziemnym.

Niespodziewanie tenisistka belgijska zmieniła zdanie i 6 maja 2007 ogłosiła, że warszawski turniej był ostatnim w jej karierze zawodowej.

Swietłana Kuzniecowa nie zdołała po raz czwarty z rzędu awansować do finału J&S Cup. W jednej drugiej finału pokonała ją Alona Bondarenko.

Rezygnacje 
 Na kilka dni przed rozpoczęciem turnieju organizatorzy otrzymali list od Marty Domachowskiej, w którym druga rakieta kraju zrezygnowała ze startu w eliminacjach do turnieju.
 Romina Oprandi z powodu kontuzji odniesionej podczas pierwszej rundy turnieju w Budapeszcie, rozgrywanego na tydzień przed turniejem J&S Cup, zrezygnowała z udziału w imprezie.
 Ágnes Szávay zrezygnowała z udziału w warszawskim turnieju po wygranym meczu ćwierćfinałowym w Budapeszcie. Węgierka nie spodziewała się tak dobrego wyniku przed własną publicznością.
 Rumunka Sorana Cîrstea po awansie do finału turnieju w Budapeszcie wycofała się z warszawskiej imprezy. Jej miejsce w eliminacjach zajęła Polka Edyta Cieplucha.
 Rosjanka Anna Czakwetadze poddała mecz ćwierćfinałowy przeciwko Jelenie Janković przy stanie 6/7 1/3 z powodu naciągnięcia mięśni prawego barku.
 Ukrainka Julija Wakułenko skreczowała w ćwierćfinale przeciwko swojej rodaczce, Alonie Bondarenko z powodu kontuzji przedramienia. Mecz zakończono przy wyniku 2/6 1/3.

Przypisy

Bibliografia 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w polskim sporcie